Anton Fig, un baterista sudafricano
 Fig y Donnelly, Personajes de las películas de Transformers
 FIG, Federación Internacional de Gimnasia